Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1993/94 war die 48. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SC Jülich nach sechs Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger GFC Düren 09 (Wiederaufstieg nach einer Saison), Rhenania Würselen (Rückkehr nach acht Jahren) und Winfriedia Mülheim (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde zum dritten Mal der TuS 08 Langerwehe, der damit nach zwei Spielzeiten in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte. Durch die Wiedereinführung der Regionalliga stiegen mit dem SC Jülich (Wiederaufstieg nach einer Saison) und Winfriedia Mülheim auch der Zweit- und Drittplatzierte auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TuS Marialinden und Schwarz-Weiß Düren verließen die Verbandsliga nach fünf Spielzeiten wieder, die SpVgg Oberaußem-Fortuna nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1993
Fußballsaison 1993/94